Convent del Carme (Barcelona)
 Convent del Carme (Borges Blanques)
 Convent del Carme (Camprodon)
 Convent del Carme (Girona)
 Convent del Carme (Lleida)
 Convent del Carme (Manresa)
 Convent del Carme (Olot)
 Convent del Carme de Peralada
 Convent del Carme de Perpinyà
 Convent del Carme (Reus)
 Convent del Carme (Terrassa)
 Convent del Carme de València
 Convent del Carme (Vic)
 Convent del Carme (Vilafranca del Penedès)